Села:
 Забари — Миколаївська область, Доманівський район
 Забари — Одеська область, Саратський район